Alexander 4. er betegnelsen for flere personer:
 Alexander 4. af Makedonien
 Pave Alexander 4.